SQB steht für:
 Strukturierte Quartalsberichterstattung, Standardberichtsverfahren nach International Accounting Standards
 Flughafen Santa Ana (Kolumbien) (IATA-Code), Flughafen von Santa Ana (Kolumbien), Departamento del Magdalena, Kolumbien

Abkürzung